Installation eller installering kan syfta på:

Installation
 Installationsprogram – datorprogram som används för att installera program
 Installation (anläggning) – fast mänsklig konstruktion, exempelvis system för vatten, avlopp, el, ventilation, telekommunikation etc
 Installation (konst) – konstverk som förhåller sig till rummet och som inte går att definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna
 Professorsinstallation – högtidlig insättning av person i sitt akademiska ämbete
 Installation (kyrklig) – högtidlig insättning av person i sitt kyrkliga ämbete, uppdrag eller hederstitel
 Installation av USA:s president – ceremoni som markerar inledningen av en ny mandatperiod för USA:s president

Installering